Konermann ist der Familienname folgender Personen:

 August Konermann (1881–1950), deutscher römisch-katholischer Pfarrer und Publizist
 Clemens Konermann (1874–1971), deutscher römisch-katholischer Pfarrer
 Lutz Konermann (* 1958), deutscher Filmschaffender
 Silvana Konermann (* 1988), Schweizer Forscherin